Morrinhense – abitanti di Demerval Lobão
Morrinhense – abitanti di Morrinhos (Ceará)
Morrinhense – abitanti di Morrinhos (Goiás)
Morrinhense – abitanti di Morrinhos do Sul